Cinq-Mars – powieść Alfreda de Vigny,
 Cinq-Mars – opera Charlesa Gounoda,
 Henri Coiffier de Ruzé – markiz Cinq-Mars, stracony za udział w spisku w 1642 roku.